IFL kan syfta på:

Utbildning 
 IFL vid Handelshögskolan i Stockholm AB – ett utbildningsföretag grundat 1985 i Stockholm

Sport 
 IFL – en tidigare amerikansk Mixed martial arts-promotor, se International Fight League